Vegas — греческая поп-рок-группа, которая была образована в 2009 году. Группа была названа в честь звезды Вегас, что входит в созвездие Лиры.

История 
Участники коллектива до объединения в группу работали в разных музыкальных жанрах, главные среди которых: рок-музыка, джаз, соул, фанк, хип-хоп и ритм-н-блюз. Первый студийный альбом был выпущен в 2009 году, второй, который стал золотым, в 2010 году. Альбомы включают 6 синглов, два из которых вошли в Топ-10 и три из которых получили статус Топ-20. Синглы «Pio Psila» и «Gia Sena» достигли № 1 и № 2 на National IFPI Airplay Chart и оставались там в течение нескольких месяцев. По данным чарта «Το ελληνικό Airplay Top 100», песня Vegas «Pio Psila» возглавляла список наиболее транслируемых песен греческого радио в 2012 году. Vegas — группа, имеющая наибольшее количество просмотров на YouTube в Греции (на конец октября 2012 года). «Fili» стал первым греческим клипом, который преодолел 10-миллионную отметку.

Группа сотрудничала с Костасом Мартакисом. Зимой 2010—2011 гг. группа сотрудничает с Георгиосом Мазонакисом, Никифоросом и Паолой Фока в клубе «Вотаникос».

В конце 2011 года состоялась презентация совместной работы «Oloi Mazi» Василиса Карраса и Никоса Макропулоса с Vegas. С 10 февраля 2012 года они вместе выступали на сцене Teatro Music Hall в Афинах.

30 августа 2012 года состоялась премьера совместной программы Деспины Ванди, Антипаса и Vegas в афинском клубе Posidonio. По предварительным данным, выступления будут продолжаться до Пасхи 2013 года.

Состав группы 
 Мелина Макри () — вокал
 ZeRaw — вокал
 Airth — диджей

Дискография 
Альбомы
 2009 — Vegas
 2011 — Season 2

Синглы
 2011 — Gia sena ()
 2012 — Pio Psila )
 2012 — Panta Kalokairi ()

Награды 
 2010 — Премия MAD Video Music Awards за Лучший видеоклип — хип-хоп/Урбан «Τους πονάει».
 2012 — Премия MAD Video Music Awards Лучшая группа.
 2012 — Премия MTV Europe Music Awards Лучший греческий исполнитель и номинация на премию Лучший европейский артист MTV Europe Music Awards

Примечания

Ссылки 
 
 Официальная страница группы на сайте MAD TV
 Vegas. История. Дискография

Рок-группы Греции
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2009 году